

Geografia da Galiza, Espanha 
Comarca do Sar
Rio Sar

Pessoas
Edwin van der Sar (n. 1970) — futebolista holandês

Abreviaturas ou siglas

Ciência
Harosa — ou Supergrupo SAR; conceito da biologia: clado que inclui os grupos Stramenophila, Alveolata e Rhizaria
Resistência sistémica adquirida — em inglês: systemic acquired resistance
Teste de absorção de energia — em inglês: specific absorption rate (SAR)
Síndrome respiratória aguda grave — em inglês: severe acute respiratory syndrome (SARS)

Empresas e economia
Transnet Freight Rail — empresa ferroviária sul africana, antes chamada South African Railways
Rial — moeda oficial da Arábia Saudita, cujo código ISO 4217 é SAR
Rand — moeda oficial da África do Sul, que embora o código oficial seja ZAR, por vezes é usado SAR

Geografia
Sar-e Pol (província) — província do Afeganistão cujo código ISO 3166-2 é SAR
República Sul-Africana — sigla não oficial em inglês: SAR
Síria — nome oficial em inglês: Syrian Arab Republic
Região administrativa especial — divisão administrativa da China, cuja sigla em inglês é SAR

Outros usos
Sua Alteza Real — tratamento dado a membros de famílias reais
Espingarda semiautomática — em inglês: semi-automatic rifle
Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento — (PARA-SAR) unidade da Força Aérea Brasileira de busca e resgate
Busca e resgate (em inglês: search and rescue, SAR) — artigos relacionados: Salvamento e Busca e resgate de combate

Desambiguações de ciências
Desambiguações de siglas
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos